José Júlio de Souza Pinto, pintor português
 Sérgio Sousa Pinto, político português
 Manuel de Sousa Pinto de Magalhães, nobre e político português
 João de Sousa Pinto de Magalhães, administrador colonial português
 Nuno Miguel Sousa Pinto, futebolista português
 Augusto Frederico de Sousa Pinto, advogado e político brasileiro

Ver também
 
 

Desambiguações de sobrenomes